Leo Reise ist der Name folgender Personen:

* Leo Reise senior (Leopold Adolph Emile Reise senior; 1892–1975), kanadischer Eishockeyspieler 
 Leo Reise junior (Leo Charles Reise junior; 1922–2015), kanadischer Eishockeyspieler